Eve – winylowy singel zespołu Sol Invictus
 Eve – miejscowość we Francji, w regionie Pikardia
 Eve Online – gra komputerowa typu MMORPG
 Eve – amerykańska raperka
 Eve – amerykańska wrestlerka
 Eve Corona – góra wulkaniczna na Wenus
 Eve (japoński piosenkarz)